Кобе́лли () — итальянская фамилия.

 Кобелли, Августо де (1909—1945) — итальянская военный.
 Кобелли, Джанкарло (род. 1933) — итальянский актёр и режиссёр.
 Кобелли, Джузеппина (1898—1948) — итальянская оперная певица.
 Кобелли, Леоне (1425—1500) — итальянский историк, художник и музыкант.
 Кобелли, Руджеро (1838—1921) — итальянский энтомолог.
 Кобелли, Себастьян (род. 1978) — аргентинский футболист.
 Кобелли, Хуан (род. 1988) — аргентинский футболист.